Carolina Augusta de Baviera (en alemán, Karoline Auguste von Bayern; Mannheim, 8 de febrero de 1792 - Viena, 9 de febrero de 1873) fue una princesa bávara, la cual fue emperatriz de Austria como la cuarta esposa del emperador Francisco I. Era conocida en Austria como Carolina de Baviera.

Biografía 

Era hija de Maximiliano I de Baviera, rey de Baviera, que además ostentaba los títulos de duque del Palatinado-Zweibrücken (desde 1795), conde palatino de Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler; con el nombre de Maximiliano IV José, era duque elector de Baviera y conde elector del Palatinado desde 1799 hasta 1806, cuando tomó el título de rey de Baviera y del Rin, y de la landgravina Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. Era miembro de la Casa de Wittelsbach, que dio muchas reinas y princesas a Europa y Austria.

Su madre falleció cuando tenía cuatro años y su padre volvió a casarse con Carolina de Baden con quién tendría varios medios hermanos.

Primer matrimonio 
Se casó en Múnich el 8 de junio de 1808, según el rito protestante y católico, en la Galería Verde del Palacio Real de Múnich, con el entonces príncipe heredero, más tarde rey de Wurtemberg, Guillermo I, quien se divorció de ella el 31 de agosto de 1814.

Su primer matrimonio fue arreglado para evitar un matrimonio político organizado por Napoleón Bonaparte. Después de la ceremonia de matrimonio, su esposo le dijo: Somos víctimas de la política. Con ocasión de la boda, la ópera Adelasia ed Aleramo del compositor bávaro Simon Mayr se representó en el Teatro de Cuvilliés. A la salida de Múnich, se negó a tomar asiento en el coche de su esposa. En Stuttgart, siguió su propio camino y evitó la proximidad de su esposa. Vivían separados en el palacio y el matrimonio nunca se consumó. Los dos se veían uno a otro sólo en la mesa, donde hablaban sólo de las necesidades básicas de su esposa, tratándola descortésmente e incluso a veces hiriente. Buscó consuelo en su dama de compañía, Camilla Andlau, y su confesor, Sebastian Franz Job. Pasó el tiempo escribiendo cartas a su hermano, Luis I, en quien ella confiaba completamente, aprendiendo italiano e inglés, paseando, leyendo (preferentemente a Goethe) y pintando, que era uno de sus pasatiempos favoritos. 

Cuando se acercaba el momento en que Guillermo fuera nombrado rey de Wurtemberg, el Consistorio protestante declaró el matrimonio inválido el 31 de agosto de 1814. Carolina Augusta se resignó a una compensación financiera y se fue a vivir con una tía en Neuburgo, a orillas del Danubio, que la recibió amablemente. Para estar tranquila y despreocupada, libre para un nuevo matrimonio, la Iglesia católica tuvo que disolver también el anterior, después de un largo procedimiento. Su primer matrimonio fue disuelto por el papa Pío VII el 12 de enero de 1816, para garantizar que ambos pudieran volver a casarse de acuerdo con la Iglesia católica.

Segundo matrimonio 
Su hermano, el príncipe heredero Luis de Baviera, trató de enhebrar -impulsado por su padre- un nuevo matrimonio para Carolina Augusta. A este respecto, tuvo conversaciones con el gran duque Fernando III de Toscana, el hermano viudo del emperador Francisco I de Austria. La joven sabía de estos planes y el emperador Francisco fue informado por su hermano al respecto.

Sin embargo, el príncipe Klemens von Metternich tenía otros planes y, finalmente, los dos hermanos competían por la mano de la misma mujer. Por su parte, Maximiliano, que adoraba a su hija, no estaba al tanto del interés de Francisco, mientras que Luis maniobró hábilmente para ocultar la propuesta. Ahora Carolina Augusta tuvo que decidirse por uno de ellos, optando finalmente por Francisco debido a consideraciones políticas estatales que fueron asesoradas por Metternich y el ministro bávaro Maximiliano von Montgelas. Fernando había retirado más o menos voluntariamente su solicitud de matrimonio, lo que facilitó la decisión. 

El 29 de octubre de 1816 se casó por poderes con su primo cuarto, Francisco I, emperador de Austria y rey de Hungría, Bohemia, Lombardía y Venecia, en una ceremonia en la corte de Múnich. El novio fue representado por su hermano, Luis. Después de su viaje a través de Altötting de Braunau, donde se efectuó la transferencia, llegaron el 9 de noviembre de 1816 a Schönbrunn, donde fue recibida por su marido y toda la familia.

El 10 de noviembre de 1816, se casó en la iglesia parroquial de la corte imperial con su primo cuarto, el tres veces viudo emperador Francisco I de Austria, y se convirtió en emperatriz. Antes de este matrimonio, ella siempre había sido conocida como Carlota, pero ahora comenzó a ser llamada Carolina. La boda fue sencilla debido a la estricta economía del emperador. 

El diplomático inglés Frederick Lamb llamó a la nueva emperatriz "fea, inteligente y amable", y como el emperador lo expresa: "Ella puede soportar un empuje, la otra era nada más que aire". Se hizo popular en Austria y participó activamente en obras sociales; fundó varios hospitales y residencias para pobres.

Después de la muerte de su cónyuge en 1835, se trasladó a Salzburgo. Era buena amiga tanto de su hermana, la archiduquesa Sofía, como de su sobrina, la emperatriz Isabel de Baviera.

No tuvo descendencia. Murió a edad muy avanzada la siempre popular emperatriz viuda, un día después de cumplir 81 años. Fue enterrada en la cripta de los Capuchinos junto a su marido y sus tres primeras esposas.

Personalidad y apariencia 
Los contemporáneos describen a Carolina Augusta como una mujer sencilla, distinguida, amable, inteligente y religiosa. Sin embargo, no era hermosa, debido a que a los dos años había estado enferma de viruela, que había dejado cicatrices feas. Desde el primer encuentro con su primer marido le mostró su temor de parecer poco atractiva. Guillermo mintió, diciéndole que no era de ninguna importancia para él, cuando en realidad hubiera preferido un cónyuge con una apariencia diferente.

Distinciones honoríficas

Imperio austríaco 

 Gran maestre de la Orden de la Cruz Estrellada.
 Soberana gran maestre de la Orden del Amor al Prójimo.
 Soberana gran maestre de la Orden de los Virtuosos.
 Protectora de la Orden de Isabel Teresa.

Extranjeras 

 1794: Dama de la Orden de Santa Isabel. ( Electorado del Palatinado)
 30 de marzo de 1818: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
 Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa. ( Reino de Portugal)
 1819: Rosa de Oro de la Cristiandad. ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Karolina Augusta. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 6, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1860, S. 397 f.
 Karoline Auguste. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 3. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1965, S. 245.
 Cölestin Wolfsgruber: Carolina Auguste die "Kaiserin-Mutter". Wien 1893.
 Friedrich Weissensteiner: Liebeshimmel und Ehehöllen. München 1999.
 Martha Schad: Bayerns Königinnen. München 2000.
 Hansmartin Decker-Hauff: Frauen im Hause Württemberg. Leinfelden-Echterdingen 1997, ISBN 3-87181-390-7.
 Susanne Elisabeth Hauser: Caroline Auguste von Bayern, die vierte Gemahlin Kaiser Franz´I. von Österreich. 3 Bde, phil.Diss, Wien 1991.
 Elisabeth Katharina Rath: Kaiserin Caroline Augustes Wirken in Salzburg. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte Salzburgs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. phil.Diss, Salzburg 1988.
 Karl Ehrenfellner: Caroline Auguste (1792-1873). Namenspatronin des Salzburger Museums-kaiserliche Wohltäterin in Salzburg. Ausstellung. Salzburger Landesmuseum Carolino Augusteum, 1993.
 Thomas Kuster: Das italienische Reisetagebuch Kaiser Franz´I. von Österreich aus dem Jahre 1819. Eine kritische Edition. phil.Diss, Innsbruck 2004.
 Thomas Kuster: Die Italienreise Kaiser Franz I. von Österreich im Jahre 1819. In: Römische Historische Mitteilungen, Bd. 46, Rom-Wien 2004, S. 305-334.
 Manfred Berger: Karoline Auguste von Bayern. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 24, Bautz, Nordhausen 2005, ISBN 3-88309-247-9, Sp. 392–400.
 GIES MC GUIGAN, Dorothy. Los Habsburgo. Ed. Grijalbo, 1984, Barcelona.

Carlota de Baviera
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Emperatrices de Austria
Reinas consortes del Reino Lombardo-véneto
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Consortes de la casa de Wittelsbach
Carlota de Baviera
Carlota de Baviera
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Condecorados con la Rosa de Oro
Grandes maestres de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Santa Isabel
Princesas de Wurtemberg por matrimonio
Nacidos en Mannheim
Fallecidos en Viena